Müllersberg steht für:

 Müllersberg (Haan), Ortsteil der Stadt Haan, Kreis Mettmann, Nordrhein-Westfalen
 Müllersberg (Remscheid), Ortsteil der kreisfreien Stadt Remscheid, Nordrhein-Westfalen
 Müllersberg (Wittibreut), Ortsteil der Gemeinde Wittibreut, Landkreis Rottal-Inn, Bayern

Siehe auch:
 Müllerberg